Notes et références 

Davos